- syn Takamoto Mōriego i wnuk oraz spadkobierca wielkiego XVI-wiecznego dowódcy Motonariego Mōri. Znany jako budowniczy zamku w Hiroszimie.

Terumoto był członkiem rady  wyznaczonej przez Hideyoshiego. W szczytowym momencie pod koniec XVI stulecia kontrolował ziemie warte 1,2 miliona koku i miał do dyspozycji ponad 120 tys. żołnierzy.  

Terumoto był przeciwnikiem Ieyasu Tokugawy, ale nie brał udziału w bitwie pod Sekigaharą. Znajdował się podówczas w Osace, trzymając pieczę nad Hideyorim. Wkrótce po klęsce pod Sekigaharą podporządkował się Tokugawom. Ieyasu odebrał mu część ziem, pozostawiając rodowi Mōri tylko prowincje Nagato i Suō, warte 369 tys. koku. 

Terumoto Mōri jest uważany za pośledniego dowódcę, pozbawionego motywacji i silnej woli. Jego wpływ na wydarzenia ostatnich lat okresu Sengoku był znikomy. Panuje opinia, że gdyby wziął udział w bitwie pod Sekigaharą, Ieyasu mógł zostać pokonany. Z drugiej strony, był dobrym zarządcą i działał z korzyścią dla rodu Mōri.

Zobacz też 
 Ród Mōri

Genealogia 

Japońscy samuraje
Urodzeni w 1553
Zmarli w 1625
Terumoto